Фамилија Уљоа има више значења:

 Фамилија Уљоа (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Уљоа, Сан Мигел (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Уљоа, Ехидо Табаско (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику